Bracelli ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspare Grimaldi Bracelli († 1552), 56. Doge der Republik Genua
 Giovanni Battista Bracelli (Bischof) († 1590), italienischer Bischof
 Giovanni Battista Bracelli (Maler) (17. Jahrhundert), italienischer Maler und Kupferstecher
 Virginia Centurione Bracelli (1587–1651), italienische Ordensgründerin, Heilige

zudem ist er der Name eines Ortsteils der Gemeinde Beverino in Italien (Provinz La Spezia)